Рынковский:

 Рынковский, Рышард (род. 1951) — польский певец, композитор, пианист. 
 Рынковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России.